Dandl ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Dandl († 1903), deutscher Politiker
 Otto von Dandl (1868–1942), deutscher Jurist und bayerischer Politiker

Siehe auch:
 Kabinett Dandl